Ittel steht für:

 Ittel, Ortsteil und Ortsbezirk von Welschbillig, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Ittel ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Ittel (* 1967), deutsche Psychologin
 Thomas H. Ittel (* 1957), deutscher Mediziner und Wissenschaftler